La Junta puede referirse a:

 La Junta, localidad mexicana del estado de Chihuahua.
 La Junta, localidad chilena de la región de Aysén.
 La Junta, ciudad estadounidense en el estado de Colorado.